Scharold ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Scharold (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Hans Scharold (1881–1960), deutscher Lehrer
 Carl Gottfried Scharold (1769–1847), deutscher Historiker und Verwaltungsjurist